Марсель Янко ( ; , Бухарест, Румыния — , Эйн-Ход, Израиль) — израильский и румынский художник, архитектор и писатель. Один из основоположников дадаизма. Основатель деревни художников и скульпторов в Эйн-Ход возле Хайфы.

Биография 

Марсель Янко родился в Бухаресте 24 мая 1895 года в еврейской семье. Параллельно с обучением в средней школе он брал частные уроки игры на фортепиано, а также уроки рисования у румынского художника Иосифа Изера.

В 1915 году начал изучать архитектуру в Политехнической школе Цюриха. В годы учёбы в Цюрихе Янко принимал активное участие в модернистском движении, центром деятельности которого было «Кабаре Вольтер». Это движение призывало деятелей культуры пересмотреть свои позиции в связи с кровопролитной войной, которая шла в те годы. Вместе с членами этого движения Хуго Баллем, Хансом Арпом, Ричардом Хюльзенбеком и Тристаном Тцарой Янко основал в 1916 году новое направление в литературе и искусстве — дадаизм или дада.

В 1921 году Янко отправился в Париж, где пытался убедить своих французских коллег в том, что дада это универсальное направление. Однако его доводы были отвергнуты на том основании, что «всё это Каббала», то есть еврейская мистика, несовместимая с ясностью французского ума. В 1922 году вернулся в Бухарест.

В Румынии Янко основал первое в этой стране модернистское движение, издававшее в 1922–1932 годах журнал «Контемпоранул». Вместе с братом открывает архитектурное бюро и занимается проектированием домов. В свой второй румынский период продолжает увлечённо заниматься живописью и уже в 1922 году открывается его первая выставка в Бухаресте. Как в архитектуре, так и в живописи его творчество находится под влиянием конструктивизма и кубизма. За первой выставкой последовали другие выставки как в Румынии, так и других странах. В настоящее время в Национальном музее искусств Румынии выставлены работы художника.

Согласно книге Давида Гилади, решение о репатриации в Эрец-Исраэль Янко принял ещё в 1936 году. В 1938-м году он впервые побывал в Палестине, а в 1941 году, после первых погромов против евреев в Румынии, перебрался с семьей в Эрец-Исраэль.

Поселился в Тель-Авиве, где работал архитектором в мэрии города и готовил декорации для созданного в 1944 году театра Камери. Он также планировал виллы и участвовал в планировке национальных парков. В 1942 году работы художника были представлены на персональной выставке в Тель-Авиве. В последующие годы участвовал в местных выставках, а также в выставках во всемирно известных музеях Венеции, Парижа, Нью-Йорка и других городов.

Янко был одним из основателей объединения художников «Новые горизонты» и участвовал в его выставках. В объединение входили многие видные художники Израиля того времени, которые отдавали предпочтение абстрактному искусству и оказывали немалое влияние на его развитие в стране. По словам Давида Гилади, динамика работ Янко отражала бушевавшие в нем чувства, однако, в отличие от некоторых своих коллег, художник не намеревался просто «шуметь» при помощи красок, а наполнить работу содержанием. Возглавляя одно из направлений израильского искусства, Марсель Янко поддерживал тесную связь со своими коллегами, а для многих из них он стал учителем. 17 лет своей жизни он посвятил преподаванию изобразительного искусства в колледже «Семинар Ха-Кибуцим».

В 1953 году выступил с инициативой создания деревни художников Эйн-Ход у подножия горы Кармель южнее Хайфы. Янко спланировал место для будущей деревни и поселился там вместе с организованной им группой художников. Со временем в деревне была открыта Центральная художественная галерея, частные мастерские и галереи художников и скульпторов. Янко назвал этот проект «последним действием в духе дада». Позже он участвовал в подготовке музея «Янко Дада», открытого в деревне в 1983 году.

Янко является лауреатом Премии имени Дизенгофа (1951 год), Премии Гистадрута (1958 год) и Государственной премии Израиля (1967 год).

Умер Марсель Янко в апреле 1984 года в Эйн-Ходе.

Примечания

Литература 
Зоммер-Таль Р. Марсель Янко и дух дадаизма // Третьяковская галерея : журнал. — 2006. — № 1 (10).

Ссылки 

 Официальный сайт музея Янко Дада 
 
 
 Музей Янко Дада

См. также 
 Список лауреатов Премии Израиля

Дадаизм
Писатели Румынии
Художники Румынии
Художники подмандатной Палестины
Художники Израиля
Художники по алфавиту
Архитекторы Румынии
Архитекторы Израиля
Социалисты Румынии
Лауреаты Государственной премии Израиля
Художники-футуристы